Jan Tomajko (* 19. červen 1976 Olomouc) je bývalý český hokejista. V současnosti působí jako hlavní trenér týmu HC Olomouc, jehož je i vlastníkem.

Hráčská kariéra

Ocenění a úspěchy 
 2000 ČHL - Nejlepší střelec v playoff
 2000 MS - Vítězný gól

Prvenství 
 Debut v ČHL - 28. února 1995 (HC Pardubice proti HC Olomouc)
 První asistence v ČHL - 8. září 1995 (HC Olomouc proti HC Sparta Praha)
 První gól v ČHL - 17. října 1995 (HC Petra Vsetín proti HC Olomouc, brankáři Romanu Čechmánkovi)

Klubová statistika 

|-
|1994-95||HC Olomouc||ČHL||1||0||0||0||0||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1995-96||HC Olomouc||ČHL||34||5||12||17||10||4||1||2||3||0
|-
|1996-97||HC Olomouc||ČHL||33||1||10||11||28||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1997-98||HC Petra Vsetín||ČHL||8||0||2||2||0||—||—||—||—||—
|-
|1998-99||HC Slovnaft Vsetín||ČHL||49||13||10||23||16||11||3||0||3||52
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1999-00||HC Slovnaft Vsetín||ČHL||38||5||10||15||18||9||5||4||9||2
|-
|2000-01||HC Slovnaft Vsetín||ČHL||44||12||17||29||22||14||1||3||4||2
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2001-02||HC Sparta Praha||ČHL||8||2||5||7||2||7||0||1||1||4
|-
|2002-03||HC Sparta Praha||ČHL||52||8||12||20||16||10||1||4||5||2
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2003-04||HC Sparta Praha||ČHL||38||8||6||14||14||10||0||0||0||16
|-
|2004-05||Bílí Tygři Liberec||ČHL||34||5||5||10||16||12||2||2||4||4
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2005-06||Bílí Tygři Liberec||ČHL||38||5||4||9||30||5||0||1||1||4
|-
|2006-07||Bílí Tygři Liberec||ČHL||15||0||1||1||16||11||0||0||0||4
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2007-08||HC GEUS OKNA Kladno||ČHL||37||6||3||9||28||7||0||0||0||2
|-
|2007-08||HC Olomouc||1.ČHL||7||4||6||10||4||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2008-09||HC GEUS OKNA Kladno||ČHL||27||6||6||12||26||—||—||—||—||—
|-
|2009-10||HC GEUS OKNA Kladno||ČHL||23||1||3||4||18||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2009-10||HC Kometa Brno||ČHL||2||0||0||0||0||—||—||—||—||—
|-
|2009-10||HC Olomouc||1.ČHL||26||3||11||14||28||8||0||2||2||8
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v ČHL
!481!!77!!106!!183!!260!!100!!13!!17!!30!!92
|}

Reprezentace 

|-
|1996||Česko 20||MSJ||6||0||1||1||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2000||Česko||MS||9||1||1||2||0
|-
|2001||Česko||MS||9||0||1||1||2
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
!18!!1!!2!!3!!2
|}

Externí odkazy 
 
 
 

Narození 19. června
Narození v roce 1976
Narození v Olomouci
Čeští hokejoví útočníci
Mistři světa v ledním hokeji
Vítězové české hokejové extraligy
Čeští hokejoví reprezentanti
Žijící lidé
Muži
Trenéři HC Olomouc